Jest to lista gości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zawierająca zarówno osoby, które weszły w skład stałych załóg ISS, jak i osoby odwiedzające ją jedynie podczas misji innych statków kosmicznych.

Zestawienia 
Wg stanu na 20 listopada 2016 roku.

Według narodowości

Według agencji kosmicznych

Lista gości 
Nazwiska członków stałych załóg ISS są wytłuszczone. Dodatkowo przy nazwisku dowódcy którejś z ekspedycji znajduje się oznaczenie CDR, a stała załoga ISS, której ta osoba przewodziła została wytłuszczona w kolumnie Ekspedycje.Przy nazwiskach kobiet znajduje się symbol: .Nazwiska turystów są pochylone.Jeśli dana osoba odbyła lot jako astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, to w kolumnie kraj, obok flagi określającej narodowość tej osoby, znajduje się także logo: .Niektóre osoby w czasie jednego lotu na ISS uczestniczą w dwóch misjach, tzn. na stację dostają się w składzie jednej misji, a wracają z niej w składzie innej. W takim przypadku w kolumnie Misje zastosowano zapis: misja #1/misja #2. Podobny zapis w kolumnie Ekspedycje zastosowano gdy dana osoba w sposób ciągły uczestniczyła w dwóch kolejnych ekspedycjach.Wg stanu na 20 listopada 2016 roku.

Zobacz też 
 Lista ekspedycji na Międzynarodową Stację Kosmiczną
 Lista spacerów kosmicznych na stacji ISS
 Lista załogowych lotów kosmicznych do ISS
 Lista bezzałogowych lotów kosmicznych do ISS

Listy astronautyczne
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna